McManiman ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey McManiman (* 1995), kanadische Snowboarderin 
 Charles O. McManiman (auch Charles O’Brien McManiman; * 1900), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McManaman